Мауле:

 Мауле — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Мауле — административная область в Чили.
 Мауле — река в Чили.
  — озеро в Чили.
  — коммуна во Франции.